

Населені пункти та їхні частини
 Пожече — село в гміні Медзяна Ґура Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пожече — село в гміні Болешковіце Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Пожече — село в гміні Дарлово Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Пожече — частина села Бобровники в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Пожече — частина села Ліпниця-Мурована в гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Пожече — частина села Ліпниця-Ґурна в гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Пожече — частина села Тлучево в гміні Ліня Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Пожече — осада в гміні Старий Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства

Див. також 
 Поріччя

Примітки